Wako puede referirse a: 

Wakō (倭寇; en chino Wokou): nombre que era utilizado para referirse a piratas que atacaban las costas de China y Corea desde el siglo XIII.  
Wakō (和光): ciudad de Japón.
Haruo Wako, miembro de la armada roja japonesa.
Amos Wako, el Ministerio Público de Kenia.
Gabriel Cardinal Zubeir Wako, arzobispo de Jartum, Sudán.
Asociación mundial de organizaciones de kickboxing, WAKO en sus siglas en inglés.
WAKO (AM), 910 AM, estación de radio cerca de Lawrenceville, Illinois.
WAKO-FM, 103.1 FM, estación de radio cerca de Lawrenceville, Illinois.
Okaba Airport en Okaba, Indonesia.